Konstantin I kan syfta på:

Konstantin den store (272–337), en romersk kejsare
Konstantin I av Grekland (1868–1923), åren 1913-1917 samt 1920-1922.
Konstantin I av Etiopien (1399–1468), även Zara Yaqob